Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju 2019. održalo se u Åreu u Švedskoj u veljači 2019.
FIS je dodijelio igre 2019. Åreu na kongresu u Barceloni, održanom 5. lipnja 2014.

Drugi finalist bila je Cortina d'Ampezzo u Italiji.

To je bilo treće Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju koje se održalo u Åreu. Åre je do tada ugostio prvenstva 1954. i 2007. godine.

Medalje

Skijaši

Skijašice

Izvori

Vanjska poveznica 
Svjetsko prvenstvo 2019. - rezultati

Svjetska prvenstva u alpskom skijanju
Međunarodna natjecanja u alpskom skijanju u Švedskoj